Ово је списак првих десет најстаријих људи који су икада живели у Јапану, као и списак десет најстаријих мушкараца у Јапану икад.

10 најстаријих људи у Јапану икад

10 најстаријих мушкараца у Јапану икад

Види још 
 Суперстогодишњаци
 Европски суперстогодишњаци
 Балкански суперстогодишњаци
 Најстарији људи у Србији
 Најстарији људи у Хрватској
 Најстарији људи у Мађарској
 Најстарији људи у Пољској
 Најстарији људи у Црној Гори
 Најстарији људи у Босни и Херцеговини
 Најстарији људи у Северној Македонији
 Најстарији људи на Косову и Метохији
 Списак потврђених најстаријих људи
 Списак најстаријих живих људи

Референце

Стогодишњаци
Суперстогодишњаци

Спољашње везе